

Лінвуд — місто, штат Канзас
 Лінвуд — місто, штат Нью-Джерсі
 Лінвуд — місто, штат Вісконсин
 Лінвуд — селище, штат Массачусетс
 Лінвуд — селище, штат Небраска
 Лінвуд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Лінвуд — переписна місцевість, штат Пенсільванія